Этот список пустынь мира включает в себя пустыни, территория которых более 50 000 км².

Пустыни площадью более 50 000 км²

См. также 
 Список пустынь

Списки:География